Андре́й Матве́ев:
* Матвеев, Андрей Александрович (1954—2019) — российский писатель и журналист.
 Матвеев, Андрей Артамонович (1666—1728) — русский государственный деятель, граф, президент Юстиц-коллегии (1717—1722).
 Матвеев, Андрей Владимирович (род. 1966) — российский актёр, заслуженный артист РФ.
 Матвеев, Андрей Матвеевич (1701—1739) — русский художник, живописец.
 Матвеев, Андрей Фёдорович (1890—1985) — последний депутат Учредительного собрания.